

Persone 
 Eric Johana Omondi – calciatore keniota, centrocampista
 Petr Johana – ex calciatore ceco, difensore

Altro 
 Linea Jōhana – ferrovia regionale nella prefettura di Toyama in Giappone